Бу́бнов, Александр: Бубнов, Александр Анатольевич (род. 1959) — советский, украинский сценарист, режиссёр, художник мультипликации.
 Бубнов, Александр Викторович (род. 1955) — советский футболист и российский футбольный обозреватель. 
 Бубнов, Александр Владимирович (род. 1959) — советский, российский поэт, критик и филолог.
 Бубнов, Александр Дмитриевич (1883—1963) — русский, советский контр-адмирал.
 Бубнов, Александр Павлович (1908—1964) — советский живописец.